Коприва може бити:
 Коприва или (жара, велика коприва, пасја купина, коприва обична), вишегодишња зељаста биљка
 Мртва коприва, род зељастих биљака
 Коприва (албум)

или
 Коприва (Косовска Митровица), насеље у општини Косовска Митровица, КиМ, Република Србија

или
 Давид Коприва, спортиста, веслач